Frossard ist der Familienname folgender Personen:

 André Frossard (1915–1995), französischer Journalist
 Andrée Frossard (* 1937), Schweizer Weberin
 Charles Auguste Frossard (1807–1875), französischer General
 Claude Frossard (1935), Schweizer Maler, Weber und Bildhauer
 Denise Frossard (* 1950), brasilianische Politikerin
 Jules Frossard (Fabrikant), Schweizer Tabakfabrikant und Politiker (1835–1909)
 Jules Frossard (Politiker), Schweizer Politiker (1840–1888)
 Ludovic-Oscar Frossard (1889–1946), französischer Politiker (PCF)
 Marc Frossard (* 1997), Schweizer Bahnradsportler und Eishockeyspieler
 Stéphane Frossard (* 1995), Schweizer Motorradrennfahrer